Коча — топоним и фамилия.

Топоним 
 Коча (приток Волги) — река в России, протекает в Тверской области по территории Пеновского и Осташковского районов.
 Коча (приток Песочни) — река в России, протекает в Тверской области по территории Селижаровского района.

Фамилия 
 Коча, Джордже (1904—1989) — румынский виолончелист, дирижёр и педагог.
 Коча, Дина (1912—2008) — румынская актриса.
 Коча, Дину (1929—2013) — румынский кинорежиссёр и сценарист.